Haploposthia är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av An der Lan 1936. Haploposthia ingår i familjen Haploposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Haploposthia